Le déjeuner ou petit déjeuner est le premier repas de la journée ;
 Le second petit déjeuner ou second déjeuner est un repas intermédiaire présent en Europe centrale.
 le déjeuner est aussi (selon les régions) le repas pris au milieu de la journée; il est encore appelé dîner dans d’autres régions ;
 le déjeuner est l'ensemble des ustensiles utilisés pour servir le repas matinal (plateau, sucrier, tasse et sa soucoupe — voire seulement tasse et soucoupe assorties).